Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bett1Hulks Championship 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. Oktober 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)

ATP Tour 2020
2020